HAX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Hatbox Field di Muskogee, Oklahoma (Stati Uniti d'America)
 hax – codice ISO 639-3 della lingua haida meridionale